Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 751 dans le monde.

 Route européenne 751 traversant la Croatie et la Slovénie
 Route régionale 751 en Finlande
 Route nationale 751 en France
  dans certains départements, en France